Henrichsen er et efternavn, der henviser til blandt andre:

 Børge Roger-Henrichsen
 Christian Herman Helverskov (Helverskou), født Henrichsen
 Christian Severin Henrichsen
 Edgar Henrichsen
 Erich Henrichsen
 Henrich Henrichsen Beck
 Henrich Henrichsen Hielmstierne
 Martin Vahl Henrichsen
 Roger Henrichsen
 Rudolph Johannes Frederik Henrichsen